Il singolare del Colortex Budapest Grand Prix 2001 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 2001.

Tathiana Garbin era la detentrice del titolo, ma ha perso nel 2º turno contro Émilie Loit.

Magdalena Maleeva ha battuto in finale 3–6, 6–2, 6–4  Anne Kremer.

Teste di serie

  Magdalena Maleeva (campionessa)
  Anne Kremer (finale)
  Tathiana Garbin (secondo turno)
  Ángeles Montolio (quarti di finale)

 Rita Grande (primo turno) 
 Rita Kuti-Kis (secondo turno) 
 Marta Marrero (primo turno) 
n/a

Tabellone

Collegamenti esterni 
 Tabellone singolare

Colortex Budapest Grand Prix 2001